de Bourbon Busset ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles de Bourbon Busset (* 1945), französischer Politiker 
 Jacques de Bourbon Busset (1912–2001), französischer Diplomat und Schriftsteller